Mravenečník – szczyt w Karkonoszach
 Mravenečník – szczyt w Jesionikach
 Zobacz też
 Mravečník – szczyt w Górach Kysuckich